Pamplona est un nom propre d'origine espagnole.

Toponyme 

 Pampelune
 Pamplona est une municipalité de la région de Cagayan aux Philippines
 Pamplona est une municipalité de la région de Camarines Sur aux Philippines
 Pamplona (Negros oriental), Philippines
 Pamplona est une ville de Colombie
 Le café Pamplona est un café de Cambridge, Massachusetts, aux États-Unis

Pseudonyme 
 Pamplona (1904-1973), footballeur brésilien.